Didymochlaena – rodzaj paproci z monotypowej rodziny Didymochlaenaceae z rzędu paprotkowców (Polypodiales). W zależności od ujęcia wyróżnia się tu jeden (szeroko ujmowany D. truncatula), dwa lub siedem gatunków. Rośliny te rozprzestrzenione są szeroko w strefie tropikalnej. Rosną zwykle w wilgotnych lasach. Bywają uprawiane jako paprocie ozdobne.

Rozmieszczenie geograficzne 
Paprocie z rodzaju Didymochlaena są spotykane na wszystkich kontynentach w strefie tropikalnej. W Ameryce Środkowej rosną od południowego Meksyku po Panamę oraz na Wielkich Antylach (aczkolwiek brak ich na Jamajce). W Ameryce Południowej są rozpowszechnione sięgając na południe do Boliwii, południowo-wschodniej Brazylii i Urugwaju (brak tych paproci jednak w Amazonii, poza obrzeżami). Obecne są we wschodniej Afryce od KwaZulu-Natal po Abisynię oraz w Afryce Środkowej (Demokratyczna Republika Konga, Angola, Kamerun, Nigeria), na Madagaskarze, w południowo-wschodniej Azji od Asamu, poprzez Mjanmę po Archipelag Malajski i dalej na wschodzie po wyspy Fidżi.

Morfologia 
 Sporofit Kłącze wzniesione lub czasem pokładające się, dość tęgie, pokryte przy tym trwałymi nasadami liści, łuskami i korzeniami. Łuski dwojakiego rodzaju – długie, wąskie i brązowe oraz włosowato cienkie. Liście niezróżnicowane (wegetatywne i płodne takie same), skupione w pióropusz na szczycie kłącza, osiągają zwykle od 0,7 do 2 m długości, rzadko do 3 m. Ogonek liścia przynajmniej u nasady pokryty łuskami i włoskami. Oś liścia i jej odgałęzienia na stronie brzusznej rowkowane. Blaszka podwójnie pierzasta, z osiami liści nagimi lub w różnym stopniu pokrytymi włoskami i łuskami. Odcinki liścia wszystkie podobnego kształtu i wielkości – nie zmniejszają się ku końcom odcinków liściowych i wierzchołkowi liścia. Wiązki przewodzące otwarte, przy końcach odcinków liściowych nieco zgrubiałe. Kupki zarodni wydłużone, powstają wzdłuż wiązek przewodzących w niewielkiej odległości od brzegu odcinków liściowych, okryte wydłużoną zawijką połączoną z liściem wzdłuż osi i otwierającą się wzdłuż brzegów. Zarodniki elipsoidalne do kulistych, jednobruzdowe, ze ścianami falistymi (czasem z fałdami skrzydełkowato wyciągniętymi), na powierzchni kolczastymi.
 Gametofit Zielony, sercowatego kształtu, nagi.

Ekologia 

Paprocie naziemne wilgotnych lasów – deszczowych, mglistych i mszystych, często zasiedlające w nich brzegi strumieni i wąwozy, zwykle na glebach gliniastych. Rosną także w zaroślach i na terenach skalistych. Na ogół zasiedlają tereny niżej położone do 1000 m n.p.m., rzadziej wyżej do ok. 2300 m n.p.m.

Systematyka 
W systemie PPG I (2016) rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales). Znajduje się w podrzędzie Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 odpowiadającym kladowi „eupolypods I” w systemie Smitha i in. (2006). W systemie Smitha i in. (2006) rodzina ta nie była ujęta, a rodzaj Didymochlaena włączono do nerecznicowatych Dryopteridaceae, przy czym już wówczas wiedziano, że czyni to z tej rodziny takson parafiletyczny. W systemach szeroko ujmujących rodzinę paprotkowatych Polypodiaceae – jest do nich włączana w randze podrodziny Didymochlaenoioideae, zajmującej pozycję bazalną.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz gatunków
 Didymochlaena attenuata (Bonap.) Li Bing Zhang & H.Shang
 Didymochlaena bipinnatipartita (Bonap.) Li Bing Zhang & H.Shang
 Didymochlaena deltoidea Li Bing Zhang & H.Shang
 Didymochlaena madagascariensis Li Bing Zhang & H.Shang
 Didymochlaena microphylla (Bonap.) C.Chr.
 Didymochlaena spinulosa (Brause) Li Bing Zhang & H.Shang
 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm.

Przypisy 

Paprotkowce